

Codici 
 BAY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Baia Mare, Baia Mare (Romania)
 bay – codice ISO 639-3 della lingua batuley
 BAY – codice ISO 3166-2:KZ di Bayqoñyr (Kazakistan)

Geografia 
 Filippine
 Bay – municipalità della Provincia di Laguna
 Francia
 Bay – antico comune delle Ardenne, ora integrato in Blanchefosse-et-Bay 
 Bay – comune dell'Alta Saona
 Bay-sur-Aube – comune dell'Alta Marna
 Somalia
 Bay – regione
 Stati Uniti d'America
 Bay – città della Contea di Craighead, Arkansas 
 Bay – township della Contea di Charlevoix, Michigan
 Contea di Bay – contea della Florida 
 Contea di Bay – contea del Michigan

Informatica
 Bay – spazio di dimensioni standard all'interno del case di un computer destinato ad ospitare un drive.

Persone 
 Bay (Ramesse Khamenteru, ma anche Iarsu) – funzionario egizio
 Béla Bay – schermidore ungherese
 Carlo Bay – calciatore italiano
 Frances Bay – attrice canadese
 Gry Bay – attrice e cantante danese
 James Bay – musicista britannico
 Jason Bay – giocatore di baseball canadese
 Jonathan Bay – calciatore argentino di ruolo difensore
 Luigi Bay –  patriota e militare italiano
 Michael Bay – regista e produttore cinematografico statunitense
 Nicolas Bay – politico francese
 Primo Bay – calciatore italiano, fratello di Carlo
 Tina Bay – ex fondista norvegese
 Zoltán Bay – fisico ungherese e inventore del radar

Personaggi 
 Bay Tidechaser – personaggio della linea di bambole Monster High, per metà incubo e per metà mostro marino

Pagine collegate 
 James Bay

Altri progetti